Hubert Chesneau est architecte DPLG et architecte de golf, aquarelliste, joueur de , arbitre international.

Capitaine des équipes de France de golf de 1975 à 1979, il prenait ensuite la présidence de la Commission Sportive Nationale, jusqu'en 1984. En 1989, Hubert Chesneau devenait Directeur Général de la Fédération française de golf, poste qu'il occupât jusqu'à son départ fin 2006.

Il a créé les parcours de golf de : Golf de l'école de l'air, Golf de Saint-Malo, Golf de Villacoublay, Golf de Loudun, Golf national en collaboration avec Van Hage, Golf de Limoges Saint Lazare, Golf de Saint Pierre du Perray, Golf d'Aubazine, Golf de Saint Quentin en Yvelines

Lien externe 

 Médaille d'or pour Hubert Chesneau sur le site de la FFG

Architecte de terrain de golf
Naissance en 1943
Architecte français du XXe siècle